Un meurtre est un homicide volontaire. Le mot meurtre peut également renvoyer à :
 Meurtre (), film britannique d'Alfred Hitchcock sorti en 1930 ;
 Meurtres (The Lodger), film britannique réalisé par Maurice Elvey en 1932 ;
 Meurtres ?, film réalisé par Richard Pottier, sorti en 1950 et une adaptation du roman éponyme de l'écrivain belge francophone Charles Plisnier, paru en 1939 ;
 Un meurtre (en russe : Oubiistvo), nouvelle d'Anton Tchekhov publiée dans la revue russe La Pensée russe, livre XI du .

Homonymie de titre